Вива Бьянка (), урождённая Вива Скубишевски (; род. 15 июня 1983 года) — австралийская актриса.

Биография 
Вива Скубижевски родилась 15 июня 1983 года в Австралии. Она окончила Академию театрального искусства Западной Австралии, где получила награду как лучшая актриса. Дочь Цезаря Скубижевски (), родившегося в Польше австралийского композитора музыки для фильмов, ТВ и оркестра. Вива считает Кейт Бланшетт и Хита Леджера австралийскими актерами, оказавшими на неё наибольшее влияние.

Карьера 
Бьянка снималась во многих австралийских телесериалах, таких как Eugenie Sandler P.I., Marshall Law, All Saints и The Strip. Она также снималась в австралийских фильмах Accidents Happen и Bad Bush. Бьянка снялась в роли Илитии — дочери сенатора Албиния и жены Глабра в сериале Starz «Спартак: Кровь и песок».

В 2011 году девушка снялась в австралийской криминальной драме «Икс», режиссёром которой стал Джон Хьюит. Напарницей Бьянки по этой картине стала 19-летняя британская актриса Ханна Мэнгэн Лоуренс. По сюжету фильма Вива играет роль проститутки с солидным стажем, которая решила завязать с этим делом. Вместе с героиней Лоуренс Холи Роу, роль которой играет Бьянка, отправляется на поиски другой работы, однако по дороге они связываются с местными бандитами и попадают в переделку. В этом же году на экраны вышел австралийский фильм ужасов «Паника на Рок-Айленде», где Бьянка сыграла эпизодическую роль.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вивы Бьянки

Выпускники вузов Австралии